Chieko Hosokawa – fumettista giapponese
 Hosokawa Katsumoto (1430-1473) – militare giapponese, ministro dello shogun di Kyōto
 Morihiro Hosokawa – politico giapponese
 Shinji Hosokawa – judoka giapponese
 Hosokawa Tamako – nobile giapponese convertita al cristianesimo 
 Toshio Hosokawa – compositore giapponese